Benzofluoren se može odnositi na:

 Benzo[a]fluoren
 Benzo[b]fluoren
 Benzo[c]fluoren